Le Dufour 405 Grand Large est un voilier de plaisance construit par la société Dufour.

Caractéristiques techniques détaillées

Dufour 405 Grand Large

 Programme = MONO
 Constructeur = Dufour Yachts
 architecte = U.Felci
 Année de lancement = 2010
 Longueur de coque (en mètres)= 11.9 m
 Longueur à la flottaison (en mètres)= 10.63 m
 Largeur (en mètres)= 3.98 m
 Tirant d'eau Standard (en mètres)= 2,03 m
 Tirants d'eau optionnels (en mètres)= 1,75 m
 Poids lège (en tonnes) avec TE std. = 8.99
 Poids du lest (en tonnes) avec TE std. = 2.33
 Surfaces de voilure au près (en m2)= 81.90 m²
 Nombre de couchettes (mini/maxi) = 4 à 6
 Matériaux = PL/SN
 Cat de conception = A
 Motorisation std (IB ou HB/puissance)= 40

Références

Liens externes 
voile et voilier 
voilesnews 
nauticnews
marina.ch
Dufour 405 Grand Large sur le site du magazine Blue Water Sailing le  septembre 2011.
marcomarine
page du constructeur sur la famille grand large

Voilier